

Astronomia
 4213 Njord – asteroide della fascia principale
 Cratere Njord – cratere sulla superficie di Callisto

Musica
Njord – album dei Leaves' Eyes

Altro
Njord – dio del mare nella mitologia germanica
KSRV Njord – società di canottaggio studentesco dei Paesi Bassi